В русскоязычной литературе под поттиевыми понимают:
 порядок Поттиевые (Pottiales)
 семейство Поттиевые (Pottiaceae)